Een verkeersweg:
N50 (België)
N50 (Frankrijk)
N50 (Ierland)
N50 (Luxemburg)
N50 (Nederland), zie Rijksweg 50